GOP — неоднозначная аббревиатура:
 прозвище Республиканская партия (США) (от )
 Верхнесилезский промышленный район () — городская агломерация в Польше

См. также 
 Гоп